Езожаны () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любартувский повят, Люблинское воеводство. Население — 2964 человека (на 2004 год).

Поселения 
 Близоцин ()
 Езожаны ()
 Древник ()
 Кремпа ()
 Прзиточно ()
 Скарбицеш ()
 Ставик ()
 Сточек-Коцки ()
 Валентинув ()
 Воля-Близоцка ()

Соседние гмины 
 Гмина Адамув
 Гмина Баранув
 Гмина Коцк
 Гмина Михув
 Гмина Серокомля
 Гмина Уленж

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства